Wodny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wodny (Komi), Siedlung städtischen Typs in der Republik Komi
 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Wodny (Adygeja), in der Republik Adygeja
 Wodny (Krasnodar, Krasnoarmeiski), in der Region Krasnodar, Rajon Krasnoarmeiski
 Wodny (Krasnodar, Slawjansk), in der Region Krasnodar, Rajon Slawjansk
 Wodny (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Wodny (Samara), in der Oblast Samara
 Wodny (Stawropol, Apanassenkowskoje), in der Region Stawropol, Rajon Apanassenkowskoje
 Wodny (Stawropol, Ipatowo), in der Region Stawropol, Rajon Ipatowo
 Wodny (Tula), in der Oblast Tula
 Wodny (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd